

Onomastica 
 Neal – variante inglese del nome proprio di persona Neil

Persone 
 Craig Neal (1964) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Curly Neal (1942) – ex cestista e attore statunitense
 Diane Neal (1975) – attrice statunitense
 Dylan Neal (1969) – attore canadese 
 Edwin Neal (1945) – attore e doppiatore statunitense
 Elise Neal (1966) – attrice statunitense
 Gary Neal (1984) – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense
 James Neal (1987) – hockeista su ghiaccio canadese 
 Jesse Neal (1980) – ex wrestler statunitense
 Jim Neal (1930-2011) – cestista statunitense
 John Neal (1793-1876) – scrittore e critico letterario statunitense
 John Neal (1932-2014) – allenatore di calcio e calciatore inglese 
 Keanu Neal (1995) – giocatore di football americano statunitense 
 Lewis Neal (1981) – calciatore inglese
 Lia Neal (1995) – nuotatrice statunitense
 Lloyd Neal (1950) – ex cestista statunitense
 Lorenzo Neal (1970) – ex giocatore di football americano statunitense
 Mike Neal (1987) – giocatore di football americano statunitense 
 Patricia Neal (1926-2010) – attrice cinematografica, teatrale e televisiva statunitense
 Phil Neal  (1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
 Richard Neal (1949) – politico statunitense
 Scott Neal (1978) – attore britannico
 Stuart Neal (...) – attore e cantante inglese
 Tom Neal (1914-1972) – attore statunitense

Pagine correlate 
 O'Neal